Banderahun (Bandeirahun) ist in Osttimor:

 ein Dorf im Suco Liurai, Verwaltungsamt Aileu, siehe Banderahun (Ort)
 eine Aldeia im Suco Liurai, Verwaltungsamt Aileu, siehe Banderahun (Liurai)